Goodallia kan syfta på:

 Goodallia (djur) – ett släkte av musslor
 Goodallia (växter) – ett släkte av växter